– miasto w Japonii na głównej wyspie Honsiu w prefekturze Yamanashi.
  – miasto w Japonii, w prefekturze Hokkaido.